Glauco Vanz (1920-1986) – calciatore italiano
 Iramo Vanz (1924-2019) – calciatore e giornalista italiano